Mário Silva (ur. 1940) – portugalski kolarz
 Mário Silva (ur. 1977) – portugalski piłkarz
 Mário Silva – portugalski taekwondzista

Zobacz też 
 Mario De Silva